Novara – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Piemontu, w prowincji Novara 
 Novara (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Novarze, w regionie Piemont, we Włoszech 
 Novara di Sicilia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Mesyna
 Novara Calcio – włoski klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Novara, leżącym w Piemoncie
 (4697) Novara – planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce
 Krążowniki typu Novara – typ trzech lekkich krążowników rozpoznawczych, używanych przez Austro-Węgry podczas I wojny światowej
 Prowincja Novara – prowincja we Włoszech
 SMS Novara – austro-węgierski krążownik z okresu I wojny światowej